Мургија има више значења:

 Мургија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мургија (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику